Андреа Главачкова і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але Пен не змогла взяти участь через травму. Главачкова грала в парі з Луціє Градецькою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кейсі Деллаква і Ярослава Шведова.
Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань з рахунком 6–7(9–11), 6–1, [10–8].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

жінки, парний розряд